Mikołaj Ligęza (zm. ok. 1510) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Mikołaj Ligęza z Bobrku (1529–1603) – kasztelan wiślicki i zawichojski, starosta biecki
 Mikołaj Spytek Ligęza (1562–1637) – kasztelan sandomierski, czechowski i żarnowski, starosta biecki